Turiúba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Turiúba (ort), São Paulo, 
 Turiúba (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar